Het seizoen 1997/1998 in de Superligaen was de achtste editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie, om sponsorredenen de Faxe Kondi Ligaen geheten, begon op 25 juli 1997 en eindigde op 1 juni 1998. Onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl prolongeerde Brøndby IF de landstitel en behaalde zo het achtste kampioenschap uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Brøndby IF

Bijgaand een overzicht van de spelers van Brøndby IF, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1997
Deens voetbalelftal in 1998
Deense voetbalbeker 1997/98

Competitievoetbal 1997/98
1998